Лазаро Карденас 2. Сексион има више значења:

 Лазаро Карденас 2. Сексион (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лазаро Карденас 2. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас 2. Сексион, 21 де Марзо (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас 2. Сексион, Ел Ретиро (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лазаро Карденас 2. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику